Бурлаки — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Зареченского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на берегу одной их стариц правобережья реки Вагай, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к юго-востоку от села Вагай, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 17 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района